Aspen Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Heights (South Carolina), im Greenwood County
 Aspen Heights (Davis County, Utah)
 Aspen Heights (Salt Lake County, Utah)